Пруф — многозначный термин.
 Пруф — технология чеканки монет и медалей.
 Пруф — единица крепости алкоголя, в США равная 0,5 % содержания спирта.

См. также 
 Proof
 Пруфлас